В парному жіночому розряді тенісного турніру BMC Tournament 1973, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1973, Розмарі Казалс і Джулі Гелдман, виграли титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт і Леслі Гант без боротьби.

Сіяні пари 

 Маргарет Корт /  Леслі Гант (фінал)

 Розмарі Казалс /  Джулі Гелдман (переможницяsse)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships